Иван Панков: Панков, Иван Александрович (1902—1972) — советский деятель тяжёлой промышленности.
 Панков, Иван Львович (1873—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.

См. также